ath-Thaura () ist der Name folgender Orte:
 ath-Thaura (Syrien), eine Stadt in Syrien.
 ath-Thaura (Distrikt), ein Distrikt in Syrien.
 ath-Thaura, Stadtteil von Bagdad.

Ath-Thaura ist bzw. war auch der Name von Tageszeitungen in Irak und Syrien.